Росарито има више значења:

 Росарито (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Росарито (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Росарито (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Сонора у Мексику